Plaveč ist der Name folgender geographischen Orte:
 Plaveč (Slowakei) (deutsch Plautsch), Gemeinde in der Nordostslowakei
 Plaveč (Tschechien) (deutsch Platsch), Gemeinde in Südmähren
 Plaveč (Drahouš), Einschicht der Gemeinde Drahouš, Tschechien

Siehe auch:
 (6076) Plavec, Asteroid des Hauptgürtels